
Фре́дерик Ви́льям Фа́ррар (; 7 августа 1831 — 22 марта 1903) — англиканский богослов, писатель, экзегет; проповедник в Кембридже. Член тайного общества  («кембриджских апостолов», существует с 1820).

Был проповедником при университетской церкви в Кембридже, затем капелланом при дворе королевы Виктории; его проповеди посещались всем высшим лондонским обществом.

Принимал живое участие в разных библейских словарях и комментариях, конспективных изданиях по богословию и церковной истории. Благодаря переводу его лучших произведений на русский язык имя его стало популярным и в России, среди образованных классов. Русский перевод книги «Жизнь Иисуса Христа», крайне критически принятый русским духовенством, использовался Михаилом Булгаковым при создании его романа «Мастер и Маргарита» (1928—1940).

Семья 
С 1860 года был женат на Lucy Mary Cardew, с которой у него было пять мальчиков и пять девочек. Среди его внуков — генерал Монтгомери, герой Второй мировой войны, сын дочери Maud.

Сочинения 
 «Eric, or Little by Little» (1858)
 «Происхождение языка» (The Origin of Language; 1860)
 «St. Winifred’s, or the World of School» (1862)
 «Падение человека и др. проповеди» (1865)
 «Язык и языки» («Families of Speech»; 1870)
 «Свидетельства в доказат. истории Христа» («The Witness of History to Christ»; 1871)
 «The Life of Christ» (1874)
 «Eternal hope» (1878)
 «Искатели Бога» (Seekers after God; 1869; пер. с англ. Ф. С. Комарского, СПб., И. Л. Тузов, 1898)
 «Жизнь Иисуса Христа» ( «The Life of Christ», 1874; русский перевод проф. А. П. Лопухина, СПб., 1887)
 «Жизнь и труды Святого Апостола Павла» ( «The Life and Works of St.Paul», 1879; русский перевод проф. А. П. Лопухина, СПб., 1901)
 «Mercy and judgment» (1881)
 «Первые дни христианства», или «На рассвете христианства» («The early days of christianity»; 1882. Пер на русск. А. С. Суворина, СПб., 1893)
 «Власть тьмы в царстве света» ( «Cathering Clouds: A Tale of the Days of St. Chrysostom», 1895; русский перевод проф. А. П. Лопухина, СПб., 1897)
 «Жизнь и труды отцов и учителей церкви» (Lives of the Fathers; 1889; пер с англ. А. П. Лопухина, 2-е изд., СПб., И. Л. Тузов, 1902, 1903).
 «Власть тьмы в царстве света» (Darkness and dawn; 1891; пер с англ. А. П. Лопухина, СПб., И. Л. Тузов, 1897)
 «The Bible, its Meaning and Supremacy» (1897)

Примечания

Ссылки 
 http://www.krotov.info/history/19/1890_10_2/1831farr.html
 https://archive.org/search.php?query=creator:frederic%20farrar%20AND%20mediatype:texts

Капелланы
Библеисты Англии
Члены Лондонского королевского общества
Персоналии:Кембриджский университет
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона